Opera dei Pupi – teatro delle marionette tipico della Sicilia
Museo Aretuseo dei Pupi – museo di Siracusa
Piccolo Teatro dei Pupi – teatro di Siracusa
PUPI (Pseudo Unique PICC Identifier) – tipo di identificatore

Pagine correlate 
 Pupo